Academie van Athene kan verwijzen naar:
 Akademeia, Gymnasion en school in Athene
 Academie van Athene (modern), onderwijsinstituut in Griekenland